Volleyball-Bundesliga steht für:

 Austrian Volley League, die Volleyball-Bundesliga der Männer in Österreich
 Austrian Volley League Women, die Volleyball-Bundesliga der Frauen in Österreich
 Deutsche Volleyball-Bundesliga (Männer)
 Deutsche Volleyball-Bundesliga (Frauen)